Launceston ist der Name folgender Ortschaften:

 Launceston (Cornwall), eine Stadt in Cornwall, England, Vereinigtes Königreich
 Launceston (Tasmanien), eine Stadt in Tasmanien, Australien

Siehe auch:
 Launceston Engineering Company Ltd., britischer Hersteller von Automobilen
 Viscount Launceston, erblicher britischer Adelstitel